Gralath ist der Familienname folgender Personen:

 
 Karl Friedrich von Gralath (1741–1818), Bürgermeister von Danzig